L'édition 2018 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 15 au , sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Ce troisième Masters 1000 marque le début de la saison sur terre battue. Roger Federer ayant décidé de faire l'impasse sur cette surface cette année, comme il l'avait fait la saison passée, le numéro 1 mondial Rafael Nadal s'affiche comme l'élément imperturbable de ce tournoi, lui qui en est le tenant du titre et reste le cador du circuit sur cette surface. Toutefois, son état de forme reste en suspens puisqu'il n'a disputé qu'un seul tournoi cette saison, à l'Open d'Australie, avant de se blesser au psoas. Même si sa victoire en 1/4 de finale de Coupe Davis début avril a rassuré, il devra redoubler de vigilance face aux nombreux outsiders qui composent le tableau principal. Parmi eux, on retrouve les redoutables terriens Dominic Thiem,  mondial et vainqueur du tournoi de Buenos Aires en février, Diego Schwartzman, titré à Rio de Janeiro et qui a intégré pour la première fois de sa carrière le top 15 mondial début avril, ainsi que Fabio Fognini, sacré à São Paulo. Ce tournoi est également l'occasion pour Novak Djokovic, retombé à la  place mondiale, de confirmer son retour. Absent des courts depuis  à cause d'une blessure au coude, le Serbe avait fait sa réapparition à l'occasion de l'Open d'Australie sans vraiment convaincre, chutant en 1/8 de finale. Il apparaît d'autant plus en fragilité après ses défaites d'entrée à Indian Wells et Miami.

En double, le début de saison est dominé par les numéros 3 mondiaux Oliver Marach et Mate Pavić, titrés à Doha, Auckland et Melbourne, et qui enregistrent un bilan de 23 victoires pour 4 défaites depuis le début de la saison. Ils devront cependant se méfier des éternels Bob et Mike Bryan, finalistes à Acapulco et Indian Wells, et vainqueurs à Miami.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Leonardo Mayer, des Espagnols Pablo Carreño Busta et David Ferrer, des Français Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga, du Serbe Filip Krajinović et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Márton Fucsovics, Guillermo García-López, Guido Pella, Julien Benneteau, Tennys Sandgren, Florian Mayer et Mirza Bašić.

Pendant le tournoi 
Novak Djokovic terrasse son compatriote Dušan Lajović au  tour en ne lui laissant qu'un seul jeu. L'ancien numéro 1 mondial signe ainsi sa première victoire depuis l'Open d'Australie.

Rafael Nadal signe sa première victoire sur le circuit depuis sa blessure au psoas en 1/4 de finale de l'Open d'Australie en dominant en 2 sets et  de jeu Aljaž Bedene.

En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah renversent les numéros 2 mondiaux Henri Kontinen et John Peers en s'imposant 18-16 dans le super tie-break, écartant au passage 5 balles de match.

Battus d'entrée à Indian Wells et Miami, les numéros 1 mondiaux en double Łukasz Kubot et Marcelo Melo enchaînent une troisième défaite d'affilée contre Simone Bolelli et Fabio Fognini.

Richard Gasquet fête sa  victoire sur le circuit après sa victoire contre Mischa Zverev en 1/8 de finale. Un beau symbole puisque le Français avait remporté son tout premier match ici même, sur le Rocher monégasque, en 2002, à l'âge de 15 ans. Il devient ainsi le tricolore qui compte le plus de succès sur le circuit devant Yannick Noah (476), Fabrice Santoro (470), Gilles Simon (432), Jo-Wilfried Tsonga (430) et Gaël Monfils (424). Il est également le huitième joueur encore en activité à dépasser ce cap symbolique après Roger Federer (1149), Rafael Nadal (881), Novak Djokovic (788), David Ferrer (724), Andy Murray (655), Tomáš Berdych (626) et Tommy Robredo (533).

Lauréats 
Rafael Nadal remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Kei Nishikori. Il s'agit de son  en Masters 1000, un record dans l'ère Open dans cette catégorie. Il signe son  sur la terre battue monégasque, devenant le seul joueur de l'histoire du tennis à remporter 11 fois le même tournoi.

En double, Bob et Mike Bryan décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Oliver Marach et Mate Pavić. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Sport à Monaco en 2018
Sport en France en avril 2018
Tennis masculin en 2018
Tennis en avril 2018